Артём Дорофеев:

 Дорофеев, Артём Валентинович (род. 1992) — российский хоккеист.
 Дорофеев, Артём Витальевич (род. 1971) — российский футболист.